Эхимэ:

 Эхимэ — префектура, расположенная в регионе Сикоку на острове Сикоку, Япония.
 Эхимэ — японский футбольный клуб из города Мацуяма, префектуры Эхимэ.